Флавон:
 Флавон — коммуна в Италии в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Тренто
 Флавон — органическое вещество, родоначальник класса флавоноидов